Le terme Fédéré peut désigner un membre d'une fédération, et plus particulièrement :

 un peuple fédéré de l'Empire romain,
 un État fédéré, partie d'un État fédéral.

 un combattant des bataillons fédérés de la Commune de Paris en 1871,
 le mur des Fédérés, au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.

Homonymie